Scotties Tournament of Hearts 2008, mistrzostwa Kanady kobiet w curlingu odbyły się między 16 a 24 lutego 2008, w Reginie (obiekt Brandt Centre). Mistrzem Kanady została drużyna Jennifer Jones, która wcześniej wygrała rywalizację w Manitibie i reprezentowała kraj na Mistrzostwach Świata Kobiet w Curlingu 2008, gdzie zdobyła złoty medal.

Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Page playoffs

Finał

Półfinał

1-2

3-4

Tie-breaker

Klasyfikacja po Round-Robin

Round-Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 11.

Sesja 12.

Sesja 13.

Sesja 14.

Sesja 15.

Sesja 16.

Sesja 17.

Statystyki

Eliminacje
Kursywą oznaczono drużyny broniące tytułu na szczeblu prowincjonalnym.

Alberta
Eliminacje Alberty odbyły się w dniach 22–26 stycznia w Wainwright.

Kolumbia Brytyjska
Eliminacje w Kolumbii Brytyjskiej odbyły się w dniach 23–27 stycznia, w Trail.

Poprzednia zwyciężczyni, Kelly Law nie uczestniczyła w mistrzostwach.

Manitoba
Eliminacje w Manitoby odbyły się w dniach 23–27 stycznia, w Gimli.

Nowa Fundlandia i Labrador
Eliminacje w Nowej Fundlandii i Labradorze odbyły się w dniach 23–27 stycznia, w Saint John.

Nowa Szkocja
Eliminacje w Nowej Szkocji odbyły się w dniach 22–27 stycznia, w Halifaksie.

Nowy Brunszwik
Eliminacje w Nowym Brunszwiku odbyły się w dniach 23–27 stycznia, w  Saint John.

Ontario
Rywalizacja w tej prowincji została podzielona na trzy etapy. Na początku mecze rozgrywano sposobem pucharowym w 16 strefach, następnie tym samym sposobem na szczeblu regionalnym wyłoniono 10 drużyn, które zmierzyły się w zawodach prowincjonalnych.

Quebec
Eliminacje Quebecku odbyły się w dniach 13–20 stycznia.

Saskatchewan
Mistrzostwa Saskatchewanu odbyły się między 23–27 stycznia w North Battleford.

Jan Betker, poprzednia mistrzyni, nie brała udziału w zawodach.

Terytoria Północno-zachodnie/Jukon
Mistrzostwa Terytoriów Północno-zachodnich i Jukonu odbyły się w dniach 24–27 stycznia w Yellowknife.

Wyspa Księcia Edawrda
Mistrzostwa tej prowincji rozegrano w dniach 18–22 stycznia w Charlottetown. Odbyły się one na zasadach potrójnego systemu pucharowego.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw

2008
2008 w curlingu
2008 w Kanadzie
Regina (Kanada)